Hendrick est un terme pouvant désigner:

, prénom
, patronyme
Hendrick Lucifer (1583-1627), pirate néerlandais
, gin écossais
, organisation de santé américaine à but non lucratif
, île américaine en Pennsylvanie
, compagnie manufacturière américaine en métal perforé
Hendrick Motorsports, écurie américaine de NASCAR